Gort – città irlandese nella contea di Galway; 
 Gort – lettera dell'alfabeto ogamico 
 Gort – robot del film Ultimatum alla Terra
 John Gort – generale inglese